Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1978 года прошли с 7 по 28 июля в Медельине (Колумбия). В соревнованиях приняло участие 2605 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
1978 год в спорте
Июль 1978 года
1978 год в Колумбии
Международные спортивные соревнования в Медельине
Международные спортивные соревнования в Колумбии